Šuker – chorwackie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Šuker 
 Davor Šuker (ur. 1968) – chorwacki piłkarz, grający na pozycji napastnika, król strzelców i brązowy medalista Mundialu 1998, od 2012 prezes  Chorwackiego Związku Piłki Nożnej
 Ivan Šuker (ur. 1957) – chorwacki polityk, ekonomista, parlamentarzysta, od 2003 do 2010 minister finansów, od 2009 również wicepremier
 Jozo Šuker (ur. 1986) – chorwacki aktor serialowy
 Tomislav Šuker (ur. 1940) – jugosłowiański i chorwacki lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą, ojciec Davora

Zobacz też 
 Marek Suker (ur. 1982) – polski piłkarz

Przypisy